Call Me Madam ist der englische Originaltitel
 eines Musicals aus dem Jahr 1950 von Irving Berlin, siehe Call Me Madam (Musical)
 einer Verfilmung dieses Musicals aus dem Jahr 1953 von Walter Lang, siehe Madame macht Geschichte(n)